Osoby o tym nazwisku:
 Artur Ocetkiewicz – austriacki i polski urzędnik konsularny (1888-)
 Marian Ocetkiewicz – polski wojskowy (1895-1941) 
 Stanisław Ocetkiewicz – polski szlachcic i austriacki wojskowy (1835-1916)